Franco da Rocha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Franco da Rocha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo